Хоккейный турнир зимних Олимпийских игр 1952 проходил в Осло, Норвегия. Был засчитан как 19-й ЧМ-1952 и 30-й чемпионат Европы-1952. МОК, не признававший Восточной Германии до 1968 года, предложил НОК ГДР отправить своих спортсменов в составе западногерманской команды. Это предложение было отклонено ГДР. Международный олимпийский комитет впервые после войны пригласил сборные Японии и ФРГ.

На хоккейном турнире Олимпийских игр в 7-й раз был разыгран комплект медалей среди мужчин.

На турнир было допущено 8 команд и хозяева Игр — команда Норвегии.

Турнир

Итоговая таблица

Матч за 3-е место

Олимпийский пьедестал

Составы команд-призёров

Пьедестал ЧМ-1952

Пьедестал чемпионата Европы

Чемпион

Литература 
  ISBN 5-278-00153-4
 Хоккей. Большая энциклопедия / Сост. О. Беличенко, Ю. Лукашин — М: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2005 — 802 с. — ISBN 5-94299-060-3 — ISBN 5-94299-059-X
 Хоккей. Наши!!! / Сост. Яременко Н. Н. — М: АСТ, 2014 г. — 320 с. ISBN 978-5-17-082350-5

Ссылки

См. также 
Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1952 года

Хоккей с шайбой на Олимпийских играх
Соревнования на зимних Олимпийских играх 1952
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Норвегии